Une prise de contact est un terme d'aviation qui désigne le moment précis ou les roues d'un appareil touchent le sol. Touchdown est un terme alternatif anglo-saxon.

Pilotage des aéronefs